Гапоненко
 Гапоненко, Александр Владимирович (род. 1954) — латвийский общественный деятель, экономист и писатель.
 Гапоненко, Александр Лукич (род. 1952) — советский и российский экономист, профессор РАНХиГС, заслуженный деятель науки РФ (2008).
 Гапоненко, Даниил Васильевич (1921—1995) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1957).
 Гапоненко, Казимир (1931—1942 или 1943) — пионер-герой, участник антифашистского подполья в Киеве.
 Гапоненко, Лука Степанович (1916—1996) — советский историк, заслуженный деятель науки РСФСР, и. о. директора Института истории АН СССР (1967—1968).
 Гапоненко, Марьяна Михайловна (род. 1981) — немецкая писательница украинского происхождения.
 Гапоненко, Павел Николаевич (1961—1995) — участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (1996).
 Гапоненко, Сергей Васильевич (род. 1958) — белорусский физик, член-корреспондент НАН Беларуси (2004).
 Гапоненко, Тарас Гурьевич (1906—1993) — советский живописец, член-корреспондент АХ СССР (1954), народный художник СССР (1976).